Pumpkin Center ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Pumpkin Center (DeKalb County, Alabama)
 Pumpkin Center (Morgan County, Alabama)
 Pumpkin Center (Walker County, Alabama)
 Pumpkin Center (Arizona)
 Pumpkin Center (Florida)
 Pumpkin Center (Georgia)
 Pumpkin Center (Orange County, Indiana)
 Pumpkin Center (Washington County, Indiana)
 Pumpkin Center (Kern County, Kalifornien)
 Pumpkin Center (Lassen County, Kalifornien)
 Pumpkin Center (Kentucky)
 Pumpkin Center (Louisiana)
 Pumpkin Center (Maryland)
 Pumpkin Center (Mississippi)
 Pumpkin Center (Dallas County, Missouri)
 Pumpkin Center (Nodaway County, Missouri)
 Pumpkin Center (Burke County, North Carolina)
 Pumpkin Center (Lincoln County, North Carolina)
 Pumpkin Center (Onslow County, North Carolina)
 Pumpkin Center (Cherokee County, Oklahoma)
 Pumpkin Center (Muskogee County, Oklahoma)
 Pumpkin Center (Okmulgee County, Oklahoma)
 Pumpkin Center (South Dakota)
 Pumpkin Center (Virginia)

Siehe auch:
 Punkin Center